

Festività 
 San Valentino – festa degli innamorati

Geografia 
Italia
 San Valentino in Abruzzo Citeriore – comune in provincia di Pescara
 San Valentino Torio – comune in provincia di Salerno
 San Valentino – frazione di Brentonico, in provincia di Trento
 San Valentino – frazione di Castellarano, in provincia di Reggio nell'Emilia
 San Valentino – frazione di Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine
 San Valentino – frazione di Loro Piceno, in provincia di Macerata
 San Valentino – frazione di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti
 San Valentino – frazione di Sorano, in provincia di Grosseto
 San Valentino alla Muta – frazione di Curon Venosta, in provincia di Bolzano
 San Valentino della Collina – frazione di Marsciano, in provincia di Perugia

Santi 
 San Valentino martire, vescovo di Terni (†273) – vescovo e martire, patrono degli innamorati, celebrato il 14 febbraio;
 San Valentino (†305) – martire a Ravenna con Feliciano e Vittorino, celebrato l'11 novembre;
 San Valentino (†305) – martire a Ravenna con Solutore e Vittore, celebrato il 13 novembre;
 San Valentino (†305) – martire con Agricola, Concordio e Navale, celebrato il 16 dicembre;
 San Valentino di Treviri (†305) – vescovo di Treviri e martire, celebrato il 16 luglio;
 San Valentino di Viterbo (†305) – presbitero, martire a Viterbo con il diacono Ilario, celebrato il 3 novembre;
 San Valentino di Genova (†307) – vescovo di Genova, celebrato il 2 maggio;
 San Valentino di Strasburgo (IV secolo) – vescovo di Strasburgo, celebrato il 2 maggio;
 San Valentino di Mais (†470) – vescovo missionario in Rezia, celebrato il 7 gennaio;
 San Valentino di Segovia (†715) – martire in Spagna con la sorella Engrazia, entrambi santi patroni di Segovia, fratello di San Frutto eremita, celebrato il 25 ottobre.
 San Valentino Berrio-Ochoa (†1861) – domenicano, vescovo e vicario apostolico in Vietnam, ivi martire con Girolamo Hermosilla, celebrato il 24 novembre.
 San Valentino Martire – compatrono di Calasca e protettore della Milizia Tradizionale di Calasca. Traslato da una catacomba di Roma, si tratta di un corpo santo.

Pagine correlate 
 Valentino
 Sankt Valentin (disambigua)
 Chiesa di San Valentino